Killinghara är ett skär i Åland (Finland). Det ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 40 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 240 kilometer väster om Helsingfors. Killinghara ligger  meter över havet. Den ligger på ön Skepparskär.

Öns area är  hektar och dess största längd är 300 meter i öst-västlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km nordväst om Killinghara.

Kommentarer

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö